Filmek
 Bobby (1973) bollywoodi film
 Bobby (2006) amerikai film
Zene
Bobby amerikai indie-folk együttes
Bobby Bobby Brown albuma